Figúra ima več pomenov:

 figura (umetnost) - likovno upodobljen predmet ali živo bitje 
 šahovska figura
 igralna karta s podobo, navadno živega bitja
 figura (ples) - skupina med seboj povezanih gibov pri plesu ali nekaterih športih
 figura (pesništvo) - posebej izbrani in uporabljeni glasovi ali besede za pesniško izražanje
 geometrijska figura